Си́тников (Си́тникова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Ситников

А 
 
 
 
 Ситников, Андрей Александрович (род. 1985) — российский дзюдоист.
 Ситников, Антон Александрович (род. 1991) — украинский футболист,

В 
 Ситников, Вадим Анатольевич (род. 1967) — советский хоккеист.
 
 Ситников, Вениамин Иванович (1926—1999) — Герой Советского Союза.
 Ситников, Виталий Сергеевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Ситников, Владимир Арсентьевич (род. 1930) — русский советский писатель.
 Ситников, Вячеслав Стефанович (1942—2020) — российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный геолог Российской Федерации (2010).

Г 
 Ситников, Геннадий Анатольевич (1964—1984) — рядовой Вооружённых Сил СССР, погиб при исполнении служебных обязанностей в Афганистане.
 Ситников, Георгий Семёнович (1905—1970) — советский партийный и государственный деятель.
 Ситников, Герман Борисович (1932—2022) — советский и российский артист балета и балетмейстер Большого театра.
 Ситников, Григорий Иванович (1869 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Владимирской губернии.

И 
 Ситников, Иван Иванович (1895—1974) — Герой Социалистического Труда.

К 
 Ситников, Кирилл Прокофьевич (1899―1988) ― советский педагог, госдеятель. Ректор КазГУ (1937―1951).

М

Н

П 
 Ситников, Павел Владимирович (род. 1998) — российский шорт-трекист.

С 
 Ситников, Семён Дмитриевич (1739 — после 1823) — второй московский городской голова (1786—1789), купец I гильдии.



Топоним 
 Ситников — покинутый населённый пункт в Наурском районе Чечни.

См. также 
 Ситники
 Ситниково
 Сытников